

Letteratura 
 Danse macabre – saggio di Stephen King del 1981
 Danse macabre – romanzo di Laurell K. Hamilton del 2006

Musica 
 Danza Macabra op. 40 (Danse macabre) – poema sinfonico di Camille Saint-Saëns
 Danse macabre – album dell'Esperanto Rock Orchestra del 1974
 Danse macabre – traccia dell'album Morbid Tales dei Celtic Frost del 1984
 Danse Macabre – album dei The Faint del 2001
 Danse Macabre Remixes – album dei The Faint del 2003
 Processione e Danza Macabra (Cortège & Danse macabre) – composizione di Frederik Magle (2009)
 Danse Macabre – etichetta discografica tedesca
 Dance Macabre - singolo del gruppo musicale svedese Ghost del 2018

Altro 
 Danse macabre – videogioco del 1986

Pagine correlate
Danza macabra (disambigua)